Pepin bezeichnet:

 Pepin (Wisconsin), Ort im Pepin County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Pepin (Town), Town(ship) im Pepin County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Pepin County, County im Bundesstaat Wisconsin der Vereinigten Staaten 
 Lake Pepin, natürlicher Stausee am Oberlauf des Mississippi 
 St. Pepin (Rebsorte), weiße Rebsorte

Pepín ist der Künstlername von
 Pepín (spanischer Fußballspieler) (* 1931), spanischer Fußballtorhüter
 Pepín (* 1996), äquatorialguineischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Pépin
 Peppin
 Pippin